

Sigle 
 Unique Identification Number

Codici 
 UIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quincy (Stati Uniti d'America)